Ким Кими́н (, по транскрипционной системе Концевича — Ким Гимин; ) — артист балета, премьер балетной труппы Мариинского театра. Лауреат нескольких международных конкурсов артистов балета.

Биография 
Родился 28 октября 1992 года в Сеуле в семье госслужащего и пианистки. С детства увлекался тхэквондо. Первый балет, который он посмотрел, «Спящая красавица», вызвал у него сильные эмоции. Начал заниматься балетом в возрасте 10 лет вместе со своим братом. Окончил , где учился в классе русских педагогов, солистов Мариинского театра Владимира Кима и Маргариты Куллик.

Придя в Мариинский театр в  году, сначала был стажёром балетной труппы, затем дебютировал в партии Али в балете «Корсар». С  года — солист балетной труппы, с  — премьер Мариинского театра. В июне 2015 года дебютировал в Американском театре балета в партии Солора в балете «Баядерка». В декабре 2015 года ту же партию исполнил в спектакле Парижской оперы. В  году вновь был приглашён в Американский театр балета. В  году исполнил партию Альберта в балете «Жизель» в спектакле Венской оперы.

Выступал в качестве приглашённого солиста в спектаклях в рамках таких фестивалей, как Фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева (Татарский театр оперы и балета, Казань), Фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева (Башкирский театр оперы и балета, Уфа), Международный фестиваль балета («Кремлёвский балет», Москва), балетный фестиваль «Стерх» (Якутский театр оперы и балета, Якутск). Неоднократно приглашался для участия в различных гала-концертах.

16 июня  года на новой сцене Мариинского театра прошёл творческий вечер танцовщика с участием Виктории Терёшкиной, Екатерины Кондауровой и прима-балерины Королевского балета Марианелы Нуньес.
 
18 июля  года в Мариинском театре прошёл творческий вечер танцовщика, приуроченный к 10-летию его творческой деятельности. Вместе с Кимином в вечере участвовали его постоянные партнёрши Олеся Новикова, Виктория Терёшкина, Мария Хорева и Екатерина Осмолкина.

Репертуар 

 Али, «Корсар» в редакции П. Гусева
 Базиль, «Дон Кихот» в редакции А. Горского
 Золотой божок, затем Солор, «Баядерка» в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани
 граф Альберт, «Жизель» 
 принц Дезире, «Спящая красавица» в редакции К. Сергеева
 принц Зигфрид, «Лебединое озеро» в редакции К. Сергеева 
 Щелкунчик-принц, «Щелкунчик» В. Вайнонена
 Меркуцио, Ромео, «Ромео и Джульетта» Л. Лавровского
 Али-Батыр, «Шурале» Л. Якобсона
 Фархад, «Легенда о любви» Ю. Григоровича
 Юноша, «Ленинградская симфония» И. Бельского 
 Юноша, «Юноша и Смерть» Р. Пети
 Андрес, «Пахита» в постановке Ю. Смекалова
 солист, «Этюды» Х. Ландера
 Балеты М. Фокина:
 Золотой раб, «Шехеразада» 
 Призрак, «Видение Розы» 
 Балеты Ф. Аштона:
 Аминта, «Сильвия» 
 Арман, «Маргарита и Арман» 
 Балеты Дж. Баланчина:
 «Драгоценности» (II часть, «Рубины»)
 «Симфония до мажор» (III часть)
 «Сон в летнюю ночь» (па-де-де из II действия) 
 Па-де-де на музыку Чайковского
 Современная хореография: 
 «Парк» Анжелена Прельжокажа
 «Головокружительное упоение точностью» Уильяма Форсайта
 «Инфра» Уэйна Макгрегора
 «Золушка», «Лунный Пьеро», Concerto DSCH Алексея Ратманского
 «Push Comes to Shove» Твайлы Тарп

Отзывы критиков 
Критики неизменно отмечают, что в техническом арсенале танцовщика лёгкий «трамплинный» прыжок и отличное вращение, его также называют «обладателем завидной разножки». Отмечается повышенное чувство ответственности танцовщика, как и то, что его стремление «выполнять трюки на разрыв аорты» бывает, «обесценивает их своими усилиями». Приветствуется, что дебютируя в таких классических балетах, как «Дон Кихот», танцовщик старался следовать академическому тексту без «технологичной отсебятины», однако с добавлением «очаровательной авторской интерпретации с собственными интонациями».

Отмечается и сценическое обаяние танцовщика: Танец Кимин Кима — фантастически лёгок, прыжки — невероятно высоки и красивы, а сколько в его танце силы и грации! А ещё у Кимина есть качество, крайне важное для артиста: он умеет влюблять в себя публику.

Признание и награды 
Кимин Ким — лауреат ряда международных конкурсов артистов балета: в Риме (I премия, 2008), Москве (II премия, 2009), Сеуле (I премия, 2009), Джексоне (II премия, 2010), Варне (I премия, 2010).
 Гран-при конкурса артистов балета «Арабеск» (Пермь, 2012).
 Гран-при конкурса Youth America Grand Prix (Нью-Йорк, 2012).
В 2016 году получил премию «Бенуа танца» — за исполнение партий Солора («Баядерка» в редакции Рудольфа Нуреева, Парижская опера) и Золотого раба («Шехеразада» Михаила Фокина, Мариинский театр).

Примечания

Ссылки 
 Кимин Ким на сайте Мариинского театра
 Как южнокорейский танцовщик Кимин Ким стал суперзвездой Мариинского театра [[sobaka.ru], ]20 июля 2020
  Премьер балетной труппы Мариинского театра Кимин Ким Генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге, 2020-01-15
 Азиатский Ромео. Кимин Ким — о балете и Мариинском театре «Санкт-Петербургские ведомости», 19 февраля 2020 Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 030 (6628) от 19.02.2020 под заголовком «Азиатского Ромео встречают овациями».
 Премьер Мариинского театра: «Нужно уходить со сцены на пике формы» «Деловой Петербург», 07 августа 2021
 Кимин Ким: «Каждый раз ты танцуешь как последний» «Литературная газета» № 51-52 (6766), 23 декабря 2020
 https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/08/18/entertainment/musicPerformance/Kim-Kimin-ballet-dancer-ballet/20220818191742278.html
 https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220817000778
 https://slippedisc.com/2021/12/ruth-leon-recommends-le-corsaire-mariinsky/
 https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210716000727
 Вот новое и блестящее поколение балета Мариинки — запомните эти имена! «sobaka.ru»
 Виртуозният Кимин Ким отново идва в София Копирано от standartnews.com
 인물파일 '무용계의 아카데미상' 받은 발레 왕자 김기민] 19.05.2016

Танцовщики — лауреаты Международного конкурса артистов балета в Москве
Лауреаты Международного конкурса артистов балета в Варне
Танцовщики — лауреаты приза «Бенуа танца»